Azerisk kan syfta på:

Azerbajdzjan – en republik i sydöstra Kaukasien 
Azerer – ett folkslag som talar azerbajdzjanska (azeriska)
Azeriska – ett språk  i Azerbajdzjan  i regionen Azarbajdzjan i nordvästra Iran

Se även
 Azerbajdzjan (olika betydelser))